Battle Hymns – płyta zespołu Manowar
 Battle Hymns – płyta zespołu The Suicide Machines